Parkweg (Maarssen), straat in het Nederlandse dorp Maarssen.
 Parkweg (metrostation), metrostation in Schiedam van de Rotterdamse metro.
 Parkweg (Voorburg), straat in de Nederlandse plaats Voorburg